Enzen bezeichnet:
 ein sibirisches indigenes Volk, siehe Enzen (Volk)
 Enzen (Eifel), Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Enzen BE, Ort in der Gemeinde Innertkirchen, Kanton Bern, Schweiz
 Enzen (Zülpich), Ort in der Gemeinde Zülpich, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Enzen (Stadthagen), eingemeindeter Ort der Stadt Stadthagen im Landkreis Schaumburg, Niedersachsen, Deutschland